Bemærkelsesværdige personer med navnet John Williams:

 John Williams – amerikansk komponist af filmmusik
 John Williams (guitarist) – australsk klassisk guitarist
 John Williams (forfatter) amerikansk forfatter
 John Williams (skuespiller) - amerikansk skuespiller, medvirker bl.a. i Elvis-filmen Double Trouble